Gründleinsgraben ist ein Gewässername in Bayern:
 Gründleinsgraben (Charbach), auch Birkacher Gründleinsgraben, rechter Zufluss des Charbachs (zur Wieseth) bei Bittelhof, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach
 Gründleinsgraben (Grundwiesenbach), linker Quellbach des Grundwiesenbachs bis nahe Waldsachsen, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt
 Gründleinsgraben (Klingengraben), linker Zufluss des Klingenbachs (zum Faulenberggraben, zum Wohnbach) bei Neuweiler, Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach
 Gründleinsgraben (Neuherbergbach), linker Zufluss des Neuherbergbachs (zur Rannach) nach Neuherberg, Gemeinde Ergersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Gründleinsgraben (Ölgraben), rechter Zufluss des Ölgrabens (zum Schreinermühlbach, zur Altmühl)  bei Velden, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach
 Gründleinsgraben (Schlauersbach), linker Zufluss des im Unterlauf Neubach genannten Schlauersbachs (zur Bibert) vor Seubersbach, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach
 Gründleinsgraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz vor Ulrichshausen, Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach

Siehe auch:
 Gründleingraben
 Gründleinsbach